Ernest (plaats), een plaats in de Verenigde Staten

Personen:
Sint Ernest (+1148), abt van Zwiefalten en martelaar
John Ernest (1922-1994), een Amerikaans-Brits kunstenaar
Herman Ernest (1951-2011), een Amerikaans drummer
Ernest van Hartingsveldt, een Nederlandse (volks)zanger